McLaren nebo MacLaren může znamenat:

 McLaren, závodní stáj Formule 1

příjmení
 Agnes McLaren (1837–1913), skotská lékařka
 Alexander Maclaren (1826–1910), anglický protestantský kazatel skotského původu
 Bruce McLaren (1937–1970), zakladatel stáje McLaren
 Henry McLaren, 2. baron Aberconway (1879–1953), britský politik a průmyslník
 Charles McLaren, 1. baron Aberconway (1850–1934), skotský právník a liberální politik
 Charles McLaren, 3. baron Aberconway (1913–2003), britský průmyslník
 Charles McLaren, 4. baron Aberconway (* 1948), britský šlechtic
 Malcolm McLaren (Malcolm Edwards; 1946–2010), britský hudebník, módní návrhář, designer a hudební manažer
 Michelle MacLarenová (* 1965), kanadská televizní režisérka a producentka